La Rivière à l’Eau Claire est un affluent de la rivière du Loup (Mauricie), coulant sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans les municipalités de Saint-Élie-de-Caxton et de Saint-Alexis-des-Monts, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Maskinongé (MRC), dans la région administrative de la Mauricie, au Québec, au Canada.

Le cours de la « Rivière à l’Eau Claire » descend généralement vers le sud-ouest, en zone forestière.

Géographie 

La « Rivière à l’Eau Claire » prend sa source à l’embouchure du Lac à l'Eau Claire (Saint-Élie-de-Caxton) (longueur :  ; largeur :  ; altitude : ). Ce lac chevauche les cantons de Belleau et de Caxton. L’embouchure du « Lac des Eau Claire » se situe à :
 au nord-est de la limite de Saint-Alexis-des-Monts ;
 au nord-est du pont situé au centre du village de Saint-Alexis-des-Monts ;
 au nord-ouest du lac Saint-Pierre lequel est traversé par le fleuve Saint-Laurent ;
 au nord-est de la confluence de la rivière à l’Eau Claire.

À partir de sa source, la « Rivière à l’Eau Claire » coule sur , selon les segments suivants :
 vers l'ouest dans Saint-Élie-de-Caxton, jusqu’à l’embouchure d’un petit lac (altitude :  que le courant traverse sur  ;
 vers le sud-ouest, jusqu’à la limite de Saint-Alexis-des-Monts ;
 vers le sud-ouest dans Saint-Alexis-des-Monts en formant une courbe vers le sud, jusqu’à sa confluence.

La « rivière à l’Eau Claire » se déverse dans une courbe de rivière sur la rive est de la rivière du Loup (Mauricie) dans Saint-Alexis-des-Monts. La confluence de la « rivière à l’Eau Claire » est située à :
 au nord du pont situé au centre du village de Saint-Alexis-des-Monts ;
 à l'est du lac Sacacomie.

Toponymie 
Le toponyme rivière à l’Eau Claire a été officialisé le  à la Commission de toponymie du Québec.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
Saint-Élie-de-Caxton
Saint-Alexis-des-Monts
MRC Maskinongé
Lac à l'Eau Claire 
Rivière du Loup 
Lac Saint-Pierre 
Fleuve Saint-Laurent
Bassin du lac Saint-Pierre

Liens externes 
 

Cours d'eau en Mauricie
2Eau Claire
Maskinongé